Bezirksmeister bezeichnet:
 allgemein den Gewinner einer Meisterschaft (Sport) auf Bezirksebene
 nach 1848 wurden in Deutschland die Viertelsmeister Bezirksmeister genannt